Tentler ist der Familienname folgender Personen:

 Leslie Woodcock Tentler (* 1945), US-amerikanische Historikerin
 Thomas N. Tentler (1932–2021), US-amerikanischer Historiker